Корниловская:

 Корниловская — деревня в Архангельской области.
 Корниловская — деревня в Вологодской области.
 Корниловская — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Корниловская — река в Томской области.
 Корниловская — река на полуострове Камчатка.
 Корниловская — строящаяся станция метро в Москве.